Prime est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 la prime d'assurance ou cotisation, montant financier demandée par un assureur en contrepartie d'une garantie ;
 la prime, rémunération complémentaire versée à un salarié, en contrepartie d'un travail particulièrement bien réussi ou d'un objectif atteint ;
 la prime, première heure du jour, et par extension un office des liturgies chrétiennes ;
 la prime, une position d'escrime ;
 le prime, un symbole typographique mathématique proche de l'apostrophe, utilisé notamment pour désigner la dérivée première en mathématiques « ′ » ;
 le prime, ancienne unité de masse ;
 la prime, ou primera en espagnol, un jeu de cartes répandu dans l'Europe du , ancêtre du poker ;
 la prime, différence, en numismatique, entre la valeur d'une pièce en or et la valeur du poids d'or qu'elle contient ;
 le  ou  , anglicisme pour « première partie de soirée », créneau horaire correspondant aux programmes de début de la soirée à la télévision,
 voir aussi :

Nom propre 
 Optimus Prime (Fiction) : Chef des robots Autobots dans Transformers.
 Prime, une chaîne de télévision néo-zélandaise
 Prime, un vidéaste et rappeur français.

Saint 
 Saint Prime, fêté le 9 février, le 9 juin ou le 2 octobre.

Religieux 
 Prime, un des primats de l'Église copte orthodoxe (120 - 132).

Patronyme 
 Temple Prime (° 1832 - † 1905), conchyliologiste américain.

Autres 
 Prime, un micro-lanceur spatial anglais ;
 Prime, marque de boisson ;
 Amazon Prime, collection de services payants de la société Amazon ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme